Il existe plusieurs cimetières du Centre :

France 
Cimetière du Centre d'Argenteuil ;
Cimetière du Centre de Gagny ;
Cimetière du Centre de Mont-de-Marsan ;
Cimetière du Centre de Nanterre ;
Cimetière du Centre de Wasquehal.